Dimetyloformamid (DMF z ang. Dimethylformamide)
 Dimetylofuran (DMF z ang. Dimethylfuran)
 DivX Media Format (DMF)
 DMF (psychologia) – dysmorfofobia